zdrobnienie od imion Bartosz i Bartłomiej
 Bartek – dąb
 „Bartek” – pseudonim Henryka Flame